Michał Godlewski (1872–1956) – duchowny katolicki, biskup pomocniczy łucki i żytomierski, historyk Kościoła
 Michał Alfred Godlewski (1838-1918) – polski malarz
 Michał Godlewski (1917–1995) – polski inżynier i pedagog, profesor
 Michał Godlewski – polski weterynarz, dr hab.